Strangers (dt.: „Fremde“) ist ein unveröffentlichter Spielfilm von Andrew Haigh. Die Hauptrollen in dem Drama, das lose auf einem Roman von Taichi Yamada basiert, übernahmen Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy und Jamie Bell.

Ein regulärer Kinostart für die britisch-amerikanische Koproduktion ist für Ende 2023 geplant.

Handlung 
London in der Gegenwart: Der Drehbuchautor Adam macht eines Nachts im fast leeren Hochhaus, in dem er wohnt, die zufällige Bekanntschaft von Harry. Sein mysteriöser Nachbar bringt in der Folge seinen Alltag gehörig durcheinander. Als sich Adam und Harry näher kommen, reist Adam plötzlich durch eine Zeitschleife 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Er kehrt in sein Elternhaus zurück und trifft auf seinen Vater und seine Mutter. Adam muss feststellen, dass er seine Eltern kurz vor ihrem gemeinsamen Tod begegnet.

Hintergrund 

Strangers ist der fünfte Spielfilm des britischen Regisseurs Andrew Haigh, der auch das Drehbuch verfasste. Das Skript basiert lose auf dem 1987 erschienenen Roman Ijintachi to no natsu (異人たちとの夏) des japanischen Schriftstellers Taichi Yamada (dt. Titel: Sommer mit Fremden, 2007). Das Werk war bereits kurz nach Erscheinen in Japan von Nobuhiko Obayashi als Ijin-tachi to no natsu (1988; internationaler Titel: The Discarnates) erfolgreich verfilmt worden.

In der Romanvorlage und im Film ist die Figur des Harry einer Frau zugeschrieben. Haigh, selbst homosexuell, änderte dies entsprechend. Bereits zuvor hatte er sich mit den Filmen Greek Pete (2009), Weekend (2011) und der Serie Looking (2014–2016) schwulen Lebensgeschichten gewidmet. Für die Hauptrollen verpflichtete er die namhaften Darsteller Andrew Scott als Adam, Paul Mescal als Harry sowie Claire Foy und Jamie Bell als Adams Eltern. Mit all diesen Schauspielern arbeitet Haigh das erste Mal zusammen.

Anfang Juli wurde der Beginn der Dreharbeiten bekannt. Mitte August 2022 wurde vermeldet, dass Haigh die Dreharbeiten zu Strangers beendet hatte. Für den Schnitt vertraute er seinem langjährigen Weggefährten Jonathan Alberts.

Produziert wurde der Film von Graham Broadbent und Peter Czernin von der britischen Gesellschaft Blueprint Pictures gemeinsam mit Sarah Harvey im Auftrag vom US-amerikanischen Unternehmen Searchlight Pictures und Film4 aus dem Vereinigten Königreich.

Veröffentlichung 
Strangers soll Ende 2023 regulär in den Kinos veröffentlicht werden.

Literatur 
 Taichi Yamada: Sommer mit Fremden.  Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama-Ziegler. München : Goldmann, 2007. – ISBN 978-3-442-31092-0.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2023
Britischer Film
US-amerikanischer Film
Homosexualität im Film
Literaturverfilmung
Zeitschleife im Film